Pentathemis est un genre d'insectes dans la famille des Corduliidae appartenant au sous-ordre des anisoptères dans l'ordre des odonates. Il ne comprend qu'une seule espèce : Pentathemis membranulata.

Espèces du genre 
Pentathemis membranulata Karsch, 1890

Références

Liens externes 

Genre d'Odonates (nom scientifique)
Corduliidae